Gli Scarpetta-De Filippo (talvolta anche Scarpetta-De Filippo-Murolo) sono una famiglia di origine napoletana, della quale hanno fatto parte numerosi artisti tra cui in particolare commediografi e attori, tra i più rappresentativi del teatro napoletano del XIX e XX secolo.

Discendenza Scarpetta

Discendenza De Filippo

Note

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Famiglie campane
Teatro napoletano
Eduardo De Filippo